Ранчерија има више значења:

 Ранчерија (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија, Ехидо Гвадалупе (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчерија (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчерија (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику